Stanley je ime angleškega izvora, okrajšava izraza Stone/Stan Leigh (kamnit travnik). Lahko se nanaša na:

Krajevno ime 
 Stanley, Falklandski otoki, Združeno kraljestvo
 Stanley, Tasmanija, Avstralija
 Stanley, Viktorija, Avstralija

Osebno ime 
 G. Stanley Hall, ameriški psiholog
 Stanley Arnott, britanski general
 Stanley Asa Puffer, kanadski vojaški pilot in častnik
 Stanley B. Prusiner, ameriški biokemik, nobelovec
 Stanley Crossett, kanadski hokejist
 Stanley Fairgrieve Allen, novozelandski general
 Stanley George Savige, avstralski general
 Stanley Gorenc, ameriški vojaški pilot in častnik slovenskega rodu
 Stanley James Goble, avstralski vojaški pilot in častnik
 Stanley Kubrick, ameriški filmski režiser
 Stanley Milgram, ameriški psiholog
 Stanley Reddick, kanadsko-slovenski hokejist
 Stanley Schachter, kanadski psiholog
 Stanley Stanger, kanadski vojaški pilot in častnik
 Stanley Wallace Rosevear, kanadski vojaški pilot in častnik
 Stanley Woodburn Kirby , britanski general
 Stanley Žele, slovensko-ameriški raziskovalec izseljenstva in ilustrator

Priimek 
Priimek več oseb:
 Henry Morton Stanley, valižanski novinar in raziskovalec
 James Wilfred Lang Stanley Hobart, britanski general
 Percy Cleghorn Stanley Hobart, britanski general

Glej tudi 
 Stanleyjev pokal